Hoofdkanaal (Emmen), een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe (bij Emmer-Compascuum)
 Hoofdkanaal (Oldambt), een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen (bij Finsterwolde)